Кратер Мавис () — маленький ударный кратер в западной части Моря Дождей на видимой стороне Луны. Название дано по шотландскому женскому имени и утверждено Международным астрономическим союзом в 1976 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Каванту на западе;  Шарль на севере и кратер Аннегрит на юго-востоке. На юге-юго-востоке от кратера Мавис находится пик Ла Гира, на северо-востоке — гряда Циркеля. 

Селенографические координаты центра кратера , диаметр 1,1 км, глубина 0,1 км.

Кратер имеет чашеобразную форму и является самым большим в небольшой цепочке из трех кратеров. Высота вала над окружающей местностью составляет 40 м, объем кратера составляет приблизительно 0,04 км³. По морфологическим признакам кратер относится к типу ALC (по названию типичного представителя этого класса — кратера Аль-Баттани C).

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Снимки кратера с борта Аполлона-15, Аполлона-17.
 Селенологическая карта окрестностей кратера
 Топографическая карта окрестностей кратера
 Фототопографическая карта окрестностей кратера
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны